bor, alkoholtartalmú ital
 Bor, város Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorodi területen
 Bor, szerbiai város
 Bor, csehországi város a tachovi járásban
 Bor, több csehországi település neve
 Bor, város Dél-Szudánban
 Bor, település Svédországban

Hasonló címmel 
 bór, kémiai elem
 A bor Gárdonyi Géza népdrámája
 Bór, több lengyelországi település neve